Walter Miller peut désigner :
 Walter Miller (1892-1940), acteur américain ;
  (1920-2004), anthropologue américain ;
 Walter M. Miller (1923-1996), auteur de science-fiction américain ;
 Walter C. Miller (1926-2020), réalisateur, producteur et acteur américain.